Der Begriff Bandama bezeichnet:

 einen Fluss in Afrika, siehe Bandama (Fluss), entstehend aus dem Roten Bandama und dem Weißen Bandama (auch frz. Bandama Blanc)
 einen Fluss in Afrika, siehe Marahoué (Fluss) (auch frz. Bandama Rouge)
 Zwei Provinzen in der Elfenbeinküste, siehe Vallée du Bandama und Sud-Bandama
 eine spezielle Art von Kopftuch
 den Naturpark Bandama auf Gran Canaria
 ein Fahrzeugmodell von SAFAR (Renault Elfenbeinküste)